Priboiu se poate referi la:

 Priboiu, sat în comuna Brănești, județul Dâmbovița
 Priboiu, sat în comuna Tătărani, județul Dâmbovița
 Priboiu, sat în comuna Crevedia Mare, județul Giurgiu